Pieni Hirsisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Hirsisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Pieni Hirsisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar